Hotel InterContinental puede hacer referencia a:
Hotel InterContinental Bali
Hotel InterContinental Bucarest
Hotel InterContinental Buenos Aires
Hotel InterContinental Praga
Hotel InterContinental Madrid
Hotel InterContinental Valencia